Enger steht für:

 Enger, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Enger (Stadtteil), Ortsteil von Enger, Nordrhein-Westfalen
 Enger (Gemeinde Rainbach), Ortsteil von Rainbach im Mühlkreis, Oberösterreich
 Enger (Gemeinde St. Leonhard), Weiler in St. Leonhard im Pitztal, Tirol
 Burg Enger, Burg in Enger, Nordrhein-Westfalen
 Enger Motor Car Company, US-amerikanische Automobilmarke

Enger ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Enger (* 1949), norwegische Politikerin
 Babben Enger-Damon (* 1939), norwegische Skilangläuferin
 Cecilie Enger (* 1963), norwegische Schriftstellerin
 Charles Van Enger (1890–1980), US-amerikanischer Kameramann
 Emilie Enger Mehl (* 1993), norwegische Politikerin
 Frank J. Enger (?–1917), US-amerikanischer Automobilunternehmer
 Gerhard Enger (* 1915), deutscher Politiker (NDPD)
 Gyda Enger (* 1993), norwegische Skispringerin
 Hans Enger (???), Architekt im 19. und 20. Jahrhundert mit Sitz in Leipzig
 Inger S. Enger (* 1948), norwegische Politikerin
 Leif Enger (1900–1977), norwegischer Schauspieler
 Marius Lundeberg Enger (* 1989), norwegischer Fußballspieler
 Mogens Enger (1894–1918), dänischer Schauspieler und Regisseur
 Ole Enger († 2014), norwegischer Unternehmer und Schauspieler
 Ole Christen Enger (* 1983), norwegischer Skispringer
 Richard L. Van Enger (1914–1984), US-amerikanischer Filmeditor
 Robert Enger (Robert Rudolf Heinrich Enger; 1813–1873), deutscher Altphilologe und Pädagoge 
 Rolf Enger (* 1960), norwegischer Schriftsteller
 Sondre Holst Enger (* 1993), norwegischer Radsportler
 Thomas Enger (* 1973), norwegischer Autor und Journalist

Siehe auch:
 Engern